Aram puede ser:
 Aram, personaje de la Biblia, hijo de Sem.
 Aram,  personaje de la Biblia, ancestro del rey David.
 Aram, región histórica que cubría gran parte de la actual Siria.
 Aram-Damasco, estado arameo establecido alrededor de Damasco, desde finales del siglo XII a. C. al 732 a. C.